Skalka může označovat přírodní památky:
 Skalka (přírodní památka, Praha) – mezi čtvrtěmi Motol a Smíchov
 Skalka (přírodní památka, okres Prachatice) – u obce Svatá Maří

Podobné názvy 
 Skalka (přírodní rezervace)

Související články 
 Skalka